Anna Maria de Andrade Sharp ou apenas Anna Sharp, escritora e pesquisadora, neta de Dilermando de Assis e Anna de Assis, nascida no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1940, viúva de Billy Sharp, com quem teve 4 filhos, Andrea, Aniella, Norman e Dave.

Escreveu os livros:  

O Resgate de Um Casamento, A Luz Azul, Quem Não Trai, A Magia do Caminho Real, Zul, A Vida Tende a Dar Certo, A Empresa na Era do Ser, Guia da Peregrinação Sagrada, Reflexões. 

Membro da OMA, Open Mind Akademie – Konstanz-Suiça com sua tese “MEDO É DESEJO” desde 2012. 

Escritoras do Brasil